MBW steht für:
 Metropolitan Board of Works
 Moorabbin Airport (IATA-Code)

Abkürzung